Hässleby kan syfta på:

 Hässleby socken – en socken i Småland
 Hässleby landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Hässleby församling – en tidigare församling i Linköpings stift och Eksjö kommun –2010
 Hässleby-Kråkshults församling – en församling i Smålandsbygdens kontrakt i Linköpings stift 2010–
 Hässleby kyrka – en kyrkobyggnad i Mariannelund i Linköpings stift
 Hässleby distrikt – ett distrikt i Eksjö kommun och Jönköpings län 2016–
 Hässleby sanatorium – ett sanatorium i Mariannelund i Eksjö kommun

Se även
 Hässelby (olika betydelser)